Erdei Sándor (1915–1984) író
 Erdei Sándor (1917–2002) festő, grafikus, karikaturista 
 Erdei Sándor (1942) üvegművész, szobrászművész
 Erdei Sándor (1965) üzletember
 Erdei Sándor (1976) humorista, előadóművész, politikus
 Erdei Sándor labdarúgó játékvezető

hasonló néven
 Erdey Sándor (1920–2010) magyar katona, emigráns író, kistarcsai és recski fogoly